Емил Петров може да се отнася за:
 Емил Петров (1924-2002) – български литературен и кинокритик, актьор
 Емил Петров (1983) – български футболист
 Емил Петров (1955) – Доцент, д-р инж., Управление на многофункционални мехатронни системи